Două sate din județul Argeș poartă numele Rudeni:
 Rudeni, Mihăești
 Rudeni, Șuici